El Torneig de Sant Petersburg 2019, oficialment conegut com St. Petersburg Open 2019, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 16 i el 22 de setembre del 2019 al Sibur Arena de Sant Petersburg, Rússia.

El tennista local Daniil Medvedev va guanyar el seu tercer títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2019
ATP Tour 2019